Osoby: 
 Kazimierz Lux (1780-1846) – polski oficer i pirat

Miejscowości:
 Lux (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Lux (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Lux (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje

Inne:
 Lux – Grywalna postać z gry komputerowej League of Legends.
 Lux-Sport – polski samochód osobowy z 1936
 Lux (mydło) – marka produktów kosmetycznych firmy Unilever
 LUX – kod IATA portu lotniczego w Luksemburgu
 LUX – nagroda filmowa Parlamentu Europejskiego

Zobacz też 
 luks – jednostka natężenia oświetlenia w układzie SI (symbol: lx)
 Lux ex Silesia